Darts (band), een Britse band
 Darts (sport), een sport

Zie ook
 Dart (doorverwijspagina)